«Ревель» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Слава России», участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.

Описание судна 
Представитель серии парусных двухдечных линейных кораблей типа «Слава России». Эта серия кораблей была самой многочисленной и одной из самых удачных серий линейных кораблей Российского императорского флота. Корабли серии строились с 1733 по 1774 год на верфях Санкт-Петербурга и Архангельска и принимали участие во всех плаваниях и боевых действиях российского флота в период с 1734 по 1790 год. Всего в рамках серии было построено 58 линейных кораблей. Все корабли этой серии обладали высокими мореходными качествами, хорошей маневренностью и остойчивостью.

Водоизмещение корабля составляло 1200 тонн, длина по сведениям из различных источников от 46,5 до 47,4 метра, ширина от 12,3 до 12,65 метра, а осадка от 5,4 до 5,48 метра. Вооружение судна составляли 66 орудий, включавшие двадцатичетырёх-, двенадцати- и шестифунтовые пушки, а экипаж состоял из 600 человек. Скорость судна при свежем ветре могла достигать восьми узлов.

История службы 
Линейный корабль «Ревель» был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер в ранге капитана 1-го ранга Роберт Девенпорт.

В июле и августе 1735 года в составе отряда кораблей Балтийского флота под общим командованием адмирала  выходил в практическое плавание в Финский залив до Красной Горки. Плавание проводилось для испытания новопостроенных кораблей Балтийского флота. В 1738 году находился в Кронштадте на ремонте.

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. Во время кампании 1741 года с июня по сентябрь находился в составе эскадры, стоявшей на Кронштадтском рейде, и использовался для обучения экипажа. В кампанию 1742 года с июня по октябрь в составе эскадры находился в крейсерском плавании в Финском заливе. Активных боевых действий суда эскадры не вели и на зимовку вернулись в Кронштадт. В 1743 году с мая по сентябрь в составе эскадры адмирала графа Н. Ф. Головина вновь принимал участие в крейсерском плавании для наблюдения за неприятельским флотом в Финском заливе до острова Готланд, а также в перестрелках с кораблями шведского флота у Гангута  () и .

С 1744 по 1746 год в составе эскадр кораблей Балтийского флота выходил в практические плавания в Финский залив. В 1744 году также принимал участие в крейсерском плавании в районе Красной Горки, в 1746 году — в плавании флота до Рогервика, а  и  того же года ещё и в показательных учениях у Ревеля.  года во время маневров столкнулся с линейным кораблём «Счастие». Во время столкновения на «Ревеле» была повреждена корма, а на втором корабле — крамбол.

По окончании службы в 1752 году корабль «Ревель» был разобран в Кронштадте.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Ревель» в звании капитана полковничьего ранга в разное время служили:
 В. Ф. Люис (1736 год);
  (1741 год);
 И. Г. Черевин (1741—1742 год);
 А. И. Полянский (1743—1746 годы).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи